Anna Maria – variante del nome proprio di persona Annamaria
 Anna Maria – serie televisiva tedesca
 Anna Maria – città statunitense della Florida
 Anna Maria – cantante italiana
 Anna Maria Island – isola della Florida

Pagine correlate 
 Anne-Marie